Dibothriocephalus är ett släkte av plattmaskar. Dibothriocephalus ingår i familjen Diphyllobothriidae.

Kladogram enligt Catalogue of life 2020

Referenser

Plattmaskar
Diphyllobothriidae